

Mitologia 
 Maimone – divinità della mitologia sarda legata alle acque e alla pioggia

Persone 
 Gérard Maimone – musicista e compositore francese
 Jasmine Maimone – attrice e modella italiana
 Monica Maimone – drammaturga e regista teatrale italiana
 Stefania Maimone – ex cestista italiana